Quiché  – idioma parlato nell'America Centrale dall'omonima etnia del gruppo etnolinguistico dei Maya
Maya Quiché – etnia indios nativa dell'America Centrale, stanziata nel Guatemala centro-occidentale

Storia 

 Regno Quiché di Q'umarkaj – Stato Maya scomparso, situato negli altopiani dell'attuale Guatemala

Geografia 

 Dipartimento di Quiché – dipartimento del Guatemala nord-occidentale, al confine col Messico
 Santa Cruz del Quiché – comune del Guatemala, capoluogo del dipartimento di Quiché